Photo Finish o Fotofinish, dispositivo impiegato per determinare l'ordine di arrivo di una competizione sportiva.

Album
 Photo-Finish, settimo album solista di Rory Gallagher.

Etichette discografiche
 Photo Finish Records, etichetta discografica statunitense.